

ACM este un acronim de trei litere, care se poate referi la

Aviație 

 AGM-129 ACM, rachetă strategică de croazieră, produsă de General Dynamics
 Air Chief Marshal, funcție militară înaltă din Royal Air Forces
 Air combat manoeuvring, tehnică de luptă aeriană
 Air cycle machine, dispozitiv de răcire folosit la bordul avioanelor moderne de pasageri, care au cabine presurizate

Educație 

 Associated Colleges of the Midwest

Muzică 

 Alternative Christian music, stil muzical desprins din muzica rock la începutul anilor 1980
 Association for Contemporary Music, Rusia
 Academy of Country Music, organizație profesionistă de muzicieni de muzică country din Los Angeles, California, fondată în 1964
 Adrian Copilul Minune, cântăreț român de manele

Oameni 

 Antônio Carlos Magalhães, politician brazilian din statul Bahia

Societate 
 American Ceylon Mission 
 Anti-cult movement
 Australasian Correctional Management
 Autos-Canons-Mitrailleuses, care armate belgiene folosite în Rusia (1915 - 1918)
 Asociația Civic Media, organizație neguvernamentală din România

Sport 

 A.C. Milan, club de fotbal italian din Milano

Tehnologie 

 Adaptive Coding and Modulation, tehnologie de bandă largă pentru sisteme 
 Adaptive Contrast Management, funcție a monitoarelor LCD produse de firma Acer Inc.
 Association for Computing Machinery, societate științifică și educațională
 Audio Compression Manager, component audio al sitemului de operare Microsoft Windows

Alte utilizări 

 Delta ACM 93, companie de construcții din România
 Alkyl acrylate copolymer, tip de cauciuc folosit în transmisiile autovehiculelor
 Arnold-Chiari malformation
 Asbestos Containing Material
 Australians for Constitutional Monarchy, grup conservator australian care dorește menținerea sistemului australian de guvernare
 Antrepriză de Construcții și Montaj